Tranan kan betyda följande:

 Tranan (berg- och dalbana) – en berg- och dalbana på Skara Sommarland
 Tranan (biograf) – en biograf på Kungsholmen i Stockholm
 Bokförlaget Tranan – ett bokförlag som ger ut böcker från Afrika, Asien, Latinamerika och andra språkområden
 Tranan (krog) – en känd krog på Odenplan i Stockholm
 Tranan (stjärnbild) – en stjärnbild på södra stjärnhimlen
 Tranan (fartyg) – en båt som trafikerar Stockholms skärgård